Thomas Dekker (acteur)
 Thomas Dekker (toneelschrijver)
 Thomas Dekker (wielrenner)
 Thomas Dekker (handballer)